Гобби — фамилия.

Известные носители 
 Гобби, Марина (род. 1989) — бразильская лучница.
 Гобби, Марио (род. 1961) — бразильский спортивный функционер.
 Гобби, Массимо (род. 1980) — итальянский футболист, защитник.
 Гобби, Тито (1913—1984) — итальянский оперный певец (баритон) и режиссёр-постановщик.
 Гобби, Хильда (1913—1988) — венгерская актриса.

См. также 
 Гоби (значения)